Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma si è ritirato nella finale contro Patrick Rafter sul punteggio di 4–2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Indianapolis Tennis Championships 2001
ATP Tour 2001